Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem (1544/45–1608)
Rákóczi Zsigmond (1595–1620), Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem fia
Rákóczi Zsigmond (1622–1652), I. Rákóczi György erdélyi fejedelem fia